Se conoce como Batallas de Ypres a un conjunto de cuatro batallas libradas en los bosques y campos alrededor de Ypres durante la Primera Guerra Mundial:

 Primera batalla de Ypres (19 de octubre – 22 de noviembre de 1914).
 Segunda Batalla de Ypres (22 de abril – 15 de mayo de 1915).
 Tercera Batalla de Ypres (31 de julio – 6 de noviembre de 1917) (también conocida como Passchendaele).
 Cuarta Batalla de Ypres (9 de abril – 29 de abril de 1918) (también conocida como la Batalla de Lys (1918)).